Török Lajos (1748–1810) politikus, Kazinczy Ferenc apósa
Török Lajos (1813–1870) nemesi testőr, kilépett dzsidás hadnagy, gazdálkodó, az 1848-49-es szabadságharcban százados
Török Lajos (1863–1945) bőrgyógyász
Török Lajos (1917–1967) jogász, tanácselnök (Zala megye)
Török Lajos (1929–1984) jogász, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa
Török Lajos (1943) Népstadion és Intézményei főigazgató
Török Lajos (1969) kézilabdázó